Un messager chimique est tout composé qui sert à transmettre un message. Il peut s'agir :
 d'une hormone, un messager chimique à longue portée ;
 d'un neurotransmetteur, qui communique avec des cellules cibles adjacentes ;
 d'un neuropeptide, une séquence protéique qui agit comme une hormone ou un neurotransmetteur ;
 d'une phéromone, un facteur chimique qui déclenche une réponse sociale chez les membres de la même espèce.
Les messages chimiques circulent par des synapses. Les synapses sont des zones de contact entre plusieurs neurones.

Références

Article connexe 
 Sémiochimique

Composé organique